Frischer Wind bezeichnet:

 Windstärke 5 auf der Beaufortskala
 Frischer Wind (Kabarett), ein Ostberliner Kabarett (1946–1949)
 Frischer Wind (Zeitschrift), eine Ostberliner Satirezeitschrift (1946–1954), die als Eulenspiegel (Magazin) fortgesetzt wurde
 Frischer Wind (Fernsehfilm), ein deutscher Fernsehfilm von 2009